Группа C Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 23 июня по 1 июля. Группа состоит из сборных Сенегала, Алжира, Кении и Танзании. Все матчи группы прошли в Каире.

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Сенегал − Танзания

Алжир − Кения

Сенегал − Алжир

Кения − Танзания

Кения − Сенегал

Танзания − Алжир

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций